Rahon peut désigner :
 Rahon, commune française du Doubs
 Rahon, commune française du Jura

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France